Константин I Грчки (); (2. август 1868 — 11. јануар 1923) је био краљ Грчке од 1913. до 1917. и од 1920. до 1922. године. Краљ је постао 1913. али је 1917. присиљен да оде са власти када је његова одлука о неутралности Грчке у Првом светском рату изазвала незадовољство у земљи и међу западним савезницима. Његова друга владавина је била окончана државним ударом који је уследио  војном поразу у рату са Турском.

Биографија 

Био је син Ђорђа I, краља Грчке 1863—1913. Завршио је војну школу у Атини и политичке науке у Лајпцигу, Немачка. Оженио се немачком принцезом Софијом, сестром Вилхелма II. Био је војсковођа грчке војске током Грчко-турског и Другог балканског рата. Тада је Грчка остварила значајна територијална проширења на северу.
По избијању Првог светског рата краљ Константин се залагао за неутралност, а круг око председника владе Венизелоса за сврставање уз Антанту. Ове несугласице имале су за последицу Национални раскол и образовање Венизелосове супарничке привремене владе са седиштем у Солуну 1916. године. Под британским и француским притиском, Константин је јуна био присиљен да напусти Грчку, отишавши у Швајцарску,  мада није формално абдицирао. Наследио га је његов други син Александар. Године 1920. краљ Александар је преминуо, а премијер Елефтериос Венизелос био поражен на изборима. Краљ Константин је искористио ову ситуацију да се врати на престо децембра 1920. године.

После пораза Грчке у Грчко-турском рату 1922. године, и пуча пуковника Николаоса Пластираса, Константин је срушен с власти 27. септембра 1922, а на власт је дошао његов најстарији син Ђорђе II. Константин је умро у изгнанству у Палерму у Италији 1923. године.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Види још 
 Краљевина Грчка
 Грчка краљевска породица

Спољашње везе

Референце

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Рођени 1868.
Умрли 1923.
Грчки краљеви
Атињани